

Трпін — село в окрузі Крупіна Словаччини.

Трпін — село в окрузі Світави Пардубицького краю.